Johnnie Walker (whisky)
Johnnie Walker (wielrenner)
Johnnie Walker (autocoureur), Australisch Formule 1-coureur
Johnnie Walker (acteur), Amerikaans acteur,1894-1949